

Architettura 
 Hotel Otava – albergo finlandese

Astronomia 
 4405 Otava – asteroide della fascia principale

Editoria 
 Otava – casa editrice finlandese

Geografia 
 Otava – fiume dell'Europa centrale, affluente della Moldava
 Otava  – altra denominazione di Antau, comune austriaco nel distretto di Mattersburg, in Burgenland
 Otava – villaggio della Finlandia
 Otava – isola della Finlandia

Persone 
 Zdeněk Otava – baritono cecoslovacco